Jam zwany także Nahar
 Nahar – waluta Czeczeni
 Nahar – fikcyjny wierzchowiec Oromego